Condado de Oneida es el nombre de 3 condados en los Estados Unidos;

Condado de Oneida (Idaho)
Condado de Oneida (Nueva York)
Condado de Oneida (Wisconsin)